Station Ashurst (Kent)
 Station Ashurst (New Forest)